Górno (gemeente)
 Górno (Święty Krzyż)
 Górno (Subkarpaten) 
 Górno-Parcele